María Rodríguez ist der Name folgender Personen:

* María Rodríguez (Sängerin, 1924) (María Magdalena Rodríguez; 1924–2014), venezolanische Sängerin und Tänzerin 
 María Rodríguez, eigentlicher Name von La Mala Rodríguez (* 1979), spanische Sängerin
 Maria Rodríguez (Handballspielerin) (María Camila Rodríguez Bucheli; * 1995), kolumbianische Handballspielerin 
 María-Rosa Rodríguez Váscones, eigentlicher Name von Toty Rodríguez (* 1942), französische Schauspielerin und Sängerin

Siehe auch:
 Maria Rodrigues